Ка́тайнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Катайнен, Элси (род. 1966) — финская женщина-политик.
 Катайнен, Юрки (род. 1971) — финский политический деятель.
  (род. 1941) — финский архитектор.

Финские фамилии